Kálium-jodid
 Ki (istennő), a sumer mitológia földanyja
 KI, az ékírás egyik fontja
 ki (き), japán kana